Die Fußball-Bezirksklasse Berlin-Potsdam war eine Fußballliga im Dritten Reich. Wie die anderen Bezirksklassen war sie unterhalb der Gauliga die zweithöchste Spielklasse.

Geschichte 

Sie war zwischen 1933 und 1945 eine der beiden zweithöchsten Ligen im Fußballgau Berlin-Brandenburg. In der Saison 1933/34 gab es die Bezirksklasse Berlin-Potsdam sowie die Bezirksklasse Frankfurt (Oder)/Lausitz, welche jeweils in zwei Gruppen ausgespielt wurden. In den kommenden Spielzeiten wurde die Anzahl der Bezirksklassen erhöht. 

Die Sieger der Bezirksklassen trafen in einer Aufstiegsrunde aufeinander, um die beiden Aufsteiger zur Gauliga auszuspielen. 

Unter den Bezirksklassen waren die Kreisklassen angeordnet.

Mannschaften (Auswahl) 

 Tasmania Berlin
 Alemannia Haselhorst
 Minerva 93 Berlin
 Empor Lichtenberg

Weblinks 

 Einteilung 1937 unter: www.fkostbrandenburg.de
 Spielvereinigung Fürth-Minerva 93 Berlin

Gegründet 1933
Aufgelöst 1945
Fußball (Deutsches Reich, 1933–1945)